

Onomastica  
 Tarquinio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Arrunte Tarquinio (...–509) – militare romano
 Arunte Tarquinio (...–...) – nobile romano
 Arunte Tarquinio (...–...) – figlio di Arunte
 Marco Tarquinio (1958) – giornalista italiano
 Sergio Tarquinio (1925) – fumettista, pittore e incisore italiano
 Sesto Tarquinio (...–509 a.C/496 a.C.) – figlio dell'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo
 Tito Tarquinio (...–...) – militare romano

Pagine correlate 
 Lucio Tarquinio